4. Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w dniach 3–5 lipca 1920 roku w Tallinnie.

W mistrzostwach udział brali mężczyźni startujący w rekordowej liczbie siedemnastu konkurencji lekkoatletycznych. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw był Aleksander Klumberg, który zdobył pięć złotych i trzy srebrne medale. Po raz pierwszy na mistrzostwach rozegrano zawody w dziesięcioboju, których pierwszym zwycięzcą został wspomniany Klumberg.

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

1920 w Europie
1920 w lekkoatletyce
Historia Tallinna
1920
Sport w Tallinnie